Der er flere regenter med navnet Leopold 3. Se:

 Leopold 3. (1073-1136) – markgreve af Østrig 1095-1136
 Leopold 3. (1740-1817) – hertug af Anhalt-Dessau 1751-1807
 Leopold 3. (1821-1875) – fyrste af Lippe 1851-1875
 Leopold 3. (1901-1983) – konge af Belgien 1934-1951